Хетумиды, Хетумяны ( — Hetumian) или Ошиниды — армянская княжеская, а с 1226 года царская династия в Киликийской Армении. Хетумиды также известны как княжеский дом Ламброна.

Основателем киликийской княжеской династии является Ошин завладевший крепостью Ламброн. Династия становится царской с того момента, когда сын Константина из Паперона Хетум I становится царем Киликии, женившись на царице Забел, унаследовавшей трон от своего отца.

Князья 
 Хетум
 Ошин — завладевший Ламброном, основатель династии
 Хетум II
 Смбат из Паперона
 Васак
 Константин из Паперона (регент)

Цари Хетумиды (Хетумяны)

Генеалогия

Генеалогия Хетумидов Ламброна

Генеалогия Хетумидов Паперона

Генеалогия Хетумидов Серввантикара

Генеалогия царской династии Хетумидов

Примечания 

Хетумиды